Termenul „Munții Franklin (Franklin Mountains)” se poate referi la:

Franklin Mountains (Northwest Territories), Canada
Franklin Mountains (Noua Zeelandă)
Franklin Mountains (Alaska), SUA
Franklin Mountains (Texas), SUA